Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Allemagne 
  (prussien) d'infanterie (Reichswehr)

Belgique 
 de ligne

États-Unis 
 de cavalerie
 
  de Marines

Armée de l'Union 

8th Maryland Infantry
8th Michigan Infantry
8th Vermont Infantry

France 
 d'artillerie
 d'artillerie à cheval
 8e régiment d'artillerie à pied (1794-1815) et (1820-1829)
 de cavalerie
 de chasseurs d'Afrique
 de chasseurs à cheval
 de chevau-légers lanciers
 de commandement et de soutien
 de cuirassiers
 de dragons
 de hussards
 d'infanterie (ex- d'infanterie de ligne)
 d'infanterie de marine (ex- d'infanterie coloniale)
 d'infanterie légère
 d'infanterie territoriale
  d'infanterie de marche (1870)
  d'infanterie provisoire (1872)
 du matériel
 mixte colonial
 de parachutistes d'infanterie de marine
 de spahis algériens
 de tirailleurs de la Garde impériale
 de tirailleurs marocains
 de tirailleurs sénégalais
 de tirailleurs tunisiens
 de transmissions
 de voltigeurs de la Garde impériale
 de zouaves

Inde 
  Punjab
  de fusiliers gorkhas (armée indienne)

Italie 
 de bersagliers
 « Lancieri di Montebello »

Maroc 
 d'infanterie motorisée

Royaume-Uni 
8th (King's Royal Irish) Hussars

Royaume de Prusse 
  d'infanterie vieux-prussien
  de grenadiers du Corps
  d'artillerie à pied rhénan
  de cuirassiers vieux-prussien
  d'uhlans « comte de Dohna » (régiment d'uhlans prussien-oriental)

Homonymie d'unités militaires